Beńko z Żabokruk – polski szlachcic, właściciel wsi Zarudce w latach 1386-1402
 Mikołaj Beńko – polski schlachcic, założyciel wsi Brzozdowce w 1410
 Stefan Beńko – polski działacz sportowy, trener Górnika Polkowice 1981-1982